Le cardia est l’orifice séparant l’œsophage et l’estomac.
Cardia est une cité antique située en Chersonèse de Thrace.
 Cardia, personnage de fiction de l'univers Saint Seiya.

Mickaëlla Cardia (née en 2000), footballeuse franco-comorienne.